Алекса́ндр Го́рин:
 Горин, Александр Владимирович (род. 1981) — российский футболист.
 Горин, Александр Олегович (род. 1956) — чрезвычайный и полномочный посол Украины в Королевстве Нидерланды.
 Горин, Александр Филиппович (род. 1952) — советский футбольный судья (высшая лига).